Matt Johnson peut désigner :
 Matt Johnson (né en 1970), batteur américain  ;
 Matt Johnson (né en 1975), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Matt Johnson, pianiste britannique, membre du groupe Jamiroquai ;
 Matt Johnson, acteur et cinéaste canadien.